Le championnat de France de football de National 2 1993-1994 est la première édition du championnat de National 2, et la  d'un championnat de France de quatrième niveau.

Classement

Groupe A 
Le groupe A est remporté par le FCSR Haguenau, qui est également promu dans la division supérieure.

|}

Groupe B 

|}

Groupe C 

|}

Groupe D 

|}

Références 

Championnat de France de football de National 2
Football en France en 1993
Football en France en 1994